Romagnano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Romagnano Sesia, kommun, Piemonte, Provincia di Novara, 
 Romagnano (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Romagnano (ort i Italien, Veneto), Provincia di Verona, 
 Romagnano (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Rimini, 

Robotskapade Italienförgreningar